Nieuwland ist der Familienname folgender Personen:

 Herwig van Nieuwland (* 1952), deutscher Verwaltungsjurist und Richter
 Julius Arthur Nieuwland (1878–1936), US-amerikanischer Chemiker und katholischer Geistlicher
 Nicolaas van Nieuwland (1510–1580), niederländischer römisch-katholischer Bischof
 Pieter Nieuwland (1764–1794), holländischer Dichter, Mathematiker und Naturkundler
 Rens Newland (* 1953), niederländischer Gitarrist
 Sandra van Nieuwland (* 1977), niederländische Popsängerin

Nieuwland ist ein Dorf in der Gemeinde Zederik.